Club Deportivo Pan de Azúcar é um clube de futebol do Panamá fundado em 1974 com sede em San Miguelito . Não possui nenhum título nacional nem internacional em sua história. O clube foi rebaixado para Liga Nacional de Ascenso (como uma 2 divisão) em 1999 e 2004. Tem como uma campanha destacada uma 3 colocação em 1995 no Campeonato Panamenho de Futebol.

Pan de Azúcar
Clubes de futebol fundados em 1974